Let’s Talk About Love ():

 Let’s Talk About Love — альбом немецкого поп-дуэта Modern Talking, выпущенный в 1985 году.
 Let’s Talk About Love — альбом канадской певицы Селин Дион, выпущенный в 1997 году.